Obhájcem titulu byl šestý nasazený francouzský pár Michaël Llodra a Fabrice Santoro, který prohrál ve čtvrtfinále s turnajovými čtyřkami Jonasem Björkmanem a Maxem Mirným po setech 6–7(2), 5–7.

Vítězem se stala zimbabwská pátá nasazená dvojice Wayne Black a Kevin Ullyett, která v boji o titul zdolala americká dvojčata Boba a Mika Bryanovi 6–4, 6–4.

Nasazení párů 
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finále)
  Mahesh Bhupathi /  Todd Woodbridge (čtvrtfinále)
  Jonas Björkman /  Max Mirnyj (semifinále)
  Wayne Black /  Kevin Ullyett (vítězové)
  Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (čtvrtfinále)
  Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (1. kolo)
  Wayne Arthurs /  Paul Hanley (2. kolo)
  Cyril Suk /  Pavel Vízner (2. kolo)
  Martin Damm /  Jared Palmer (1. kolo)
  Leoš Friedl /  František Čermák (1. kolo)
  Xavier Malisse /  Olivier Rochus (2. kolo)
  Jonatan Erlich /  Andy Ram (2. kolo)
  Julian Knowle /  Petr Pála (3. kolo)
  Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (2. kolo)
  Simon Aspelin /  Todd Perry ''(3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

 Pavouk čtyřhry mužů

Australian Open 2005